Přísaha může být: 

 Přísaha, slavnostní slib či prohlášení
 Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty, politické hnutí v Česku
 Přísaha (film), americké drama z roku 2001